Há vários personagens bíblicos com os nomes Hadade ou Hadar. Ismael teve um filho que é referenciado por ambos os nomes. O último rei de Edom também possui os dois nomes alternativamente. Um Hadade ben Bedade foi um rei anterior de Edom.

Reis de Edom